Église Saint-Léobon peut faire référence à différentes églises.

Indre :
 Église Saint-Léobon, Chalais

Saint-Léobon